Літературознавча історіографія - допоміжна літературознавча дисципліна, яка займається дослідженням історії розвитку та нагромадженням знань з основних літературознавчих дисциплін: теорії літератури, історії літератури й літературної критики. Матеріалом цієї науки є також літературні джерела, присвячені творчості письменників і літературознавців. Від бібліографії відрізняється своєрідним критицизмом, оскільки покликана дати уявлення про зміст і характер, жанр літературознавчих праць, визначити їх вартість стосовно піднятих у них проблем, проаналізованих творів, з урахування рівня науки часу, коли ті праці з'явилися, і часу, коли створюється нова історіографічна праця. Літературознавча історіографія залежить від філософсько-естетичних поглядів автора, рівня літературознавства відповідного часу і суспільних умов, які забезпечують свободу наукової творчості або через  цензуру чи інші адміністративно-політичні канали справляють тиск на літературознавця-історіографа.

Літературознавство
Історіографія